Il Risorgimento, journal napolitain
 Il Risorgimento, journal turinois